Плаја Оријенте има више значења:

 Плаја Оријенте (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Плаја Оријенте (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику